Анако́нда:

 Анаконда — змея из семейства удавов.

Фильмы 
 «Анаконда» — художественный фильм (1997).
 «Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей» — художественный фильм (2004).
 «Анаконда 3: Цена эксперимента» — художественный фильм (2008).
 «Анаконда 4: Кровавый след» — художественный фильм (2009).
 «Озеро страха: Анаконда» — художественный фильм (2015).

Другое 
 План «Анаконда» — стратегия торговой блокады южных штатов со стороны северян во время гражданской войны в США.
 Операция «Анаконда» — военная операция, проводившаяся международной коалицией во главе с США против сил террористической организации «Аль-Каида» в Афганистане в марте 2002 года.
 Анаконда — город в Монтане (США).
 Ла-250 «Анаконда» — советский истребитель-перехватчик конструкции С. А. Лавочкина, созданный в 1956 году.